Die Abkürzung WAB steht für:

 WAB (Verein), Branchenverband der Windenergiewirtschaft
 Bahnhof Waldibrücke als bahnamtliche Abkürzung, siehe Seetalbahn
 Wand – Außendämmung der Wand hinter Bekleidung, siehe Dämmstoff #Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10
 Warhammer Ancient Battles, Tabletopspiel
 VEB Wasserversorgung und Abwasserbehandlung, volkseigene Betriebe in der DDR, siehe Siedlungswasserwirtschaft in Deutschland #Entwicklung in den neuen Bundesländern
 Wechselaufbaubrücke, Ladungsträger in der Transportlogistik, siehe Wechselaufbau
 Weiterbildungsangebotsbörse, Einrichtung im quartären Bildungsbereich, siehe Bildungssystem in der Schweiz #Quartiärstufe (Weiterbildung)
 Wengernalpbahn, Zahnradbahn in der Schweiz
 Werkverzeichnis Anton Bruckner, Auflistung der Werke des Komponisten Anton Bruckner
 Western Academy of Beijing, Privatschule in Peking, China
 Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb, Eigenbetrieb des Westerwaldkreises
 Westfälische Almetalbahn GmbH, private Eisenbahngesellschaft in Deutschland, siehe EBC Eisenbahnbetriebs- und Consulting
 Wiener Akademikerbund, rechtskonservative Denkfabrik
 Windows Address Book, Dateiformat unter Windows
 Wissenschaftliche Allgemeinbibliothek, Bezeichnung für wissenschaftliche Bibliotheken in der DDR
 Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland, Schriftenreihe des Burgenländischen Landesmuseums
 Worked All Britain, Amateurfunkdiplom-Programm im Vereinigten Königreich

Wab steht für:
 Wab, austronesische Sprache auf Papua-Neuguinea, siehe Bel (Sprachfamilie)
 Wab-Priester, Amtstitel im Alten Ägypten

Wab. steht für:
 Wortabstand in der Typografie, siehe Leerzeichen #Breite

WAB